«Торонто Блю Джейс» () — профессиональная бейсбольная команда, выступающая в Восточном дивизионе Американской лиги МЛБ. Основана в 1977 году во время расширения Лиги. С момента основания по 1989 год домашние игры проводила на Канадском национальном выставочном стадионе, с 5 июня 1989 года ареной клуба является стадион Роджерс Центр, вмешающий 50 598 зрителей. 

«Блю Джейс» провели в МЛБ 41 сезон. В 1992 году команда впервые выиграла Мировую серию, а в 1993 году повторила свой успех. В этих же годах «Торонто» выигрывал чемпионат Американской лиги. Также команда шесть раз становилась победителем своего дивизиона.

В списке приведены результаты выступления команды в регулярном чемпионате и плей-офф, лауреаты индивидуальных наград, вручаемых по итогам сезона, и данные о суммарной посещаемости домашних матчей команды. Данные в таблице приведены на 1 октября 2017 года.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 НГ — Новичок года
 MVP — Самый ценный игрок
 MVP МС — Самый ценный игрок Мировой серии
 СЯ — Приз Сая Янга
 МГ — Менеджер года
 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и индивидуальных призов по итогам сезона.

Суммарная статистика выступлений 
По состоянию на 2 июня 2018 года

Пояснения

Источники

Ссылки 
 Список сезонов «Торонто Блю Джейс» на mlb.com
 Toronto Blue Jays Team History & Encyclopedia 
 Список сезонов «Торонто Блю Джейс» на thisgreatgame.com

 
Торонто Блю Джейс